Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је 5. и 6. марта. Учествовало је 36 такмичара из 34 земаља.

Титулу освојену у Торину 2009, бранио је Двејн Чејмберс из Уједињеног Краљевства.

Постигнута су 2 најбоља европска резултата сезоне, 4 национална и 16 личних рекорда.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичара из 24 земље.

  Аустрија (1)
  Азербејџан (1)
  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Чешка (2)
  Финска (3)
  Француска (2)
  Гибралтар (1)

  Грчка (1)
  Холандија (2)
  Хрватска (1)
  Италија (2)
  Јерменија (1)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
  Литванија (1)

  Немачка (2)
  Португалија  (2)
  Русија (1)
  Сан Марино (1)
  Швајцарска (2)
  Шпанија (2)
  Шведска (1)
  Уједињено Краљевство (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских спринтера на 60 метара у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имали су следећи пласман на европској ранг листи. (СРЛ) ,

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2011.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су прасирана прва четворица из сваке од 5 група (КВ) и четворица према постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
У финале се пласирају прва двојица из сваке групе (КВ) и 2 такмичара по резултату (кв).

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани